Рубен Монхес Фигари (; родился 6 февраля 1993 года в Эрнандариасе) — парагвайский футболист, защитник клуба «Депортиво Пасто».

Клубная карьера 
Монхес — воспитанник клуба «Либертад». 24 августа 2013 года в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал в парагвайской Примере. В 2014 году для получения игровой практики Рубен на правах аренды перешёл в «Рубио Нью». 26 апреля в поединке против «3 февраля» Монхес дебютировал за клуб.

Летом 2016 года Рубен перешёл в «Хенераль Кабальеро». 10 июля в матче против «Хенераль Диас» он дебютировал за новую команду. 3 декабря в поединке против «Соль де Америка» Монхес забил свой первый гол за «Хенераль Кабальеро».

В начале 2017 года Рубен присоединился к «Депортиво Капиата». 6 февраля в матче против столичного «Насьоналя» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В начале 2013 года в Монхес стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая и Чили.

Достижения 
Международные

 Парагвай (до 20)
  Молодёжный чемпионат Южной Америки — 2013

Примечания

Ссылки 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Хенераль Кабальеро» Асунсьон
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Хенераль Диас»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»